Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ du Périgord 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Michaela Hončová e Laura Thorpe che hanno battuto in finale Anna Katalina Alzate Esmurzaeva e Dia Evtimova 7-63, 6-1.

Teste di serie

 Diāna Marcinkēviča /  Aljaksandra Sasnovič (semifinali)
 Ines Ferrer-Suarez /  Paula Cristina Gonçalves (semifinali)

 Michaela Hončová /  Laura Thorpe (Campionesse)
 Vanesa Furlanetto /  Daniela Seguel (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ du Périgord 2013